Гуссаковский — русская фамилия; имеет женскую форму Гуссаковская.

 Известные носители 
 Гуссаковский, Аполлон Селивёрстович (1841—1875) — русский химик-почвовед и композитор, участник балакиревского кружка «Могучая кучка».
 Гуссаковский, Всеволод Владимирович (1904—1948) — российский энтомолог и гименоптеролог, поэт, крупный специалист по жалящим перепончатокрылым.
 Гуссаковский, Пётр Назарьевич (1847 — после 1917) — правовед, сенатор, действительный тайный советник.

Гуссаковская 
 Гуссаковская, Ольга Николаевна (1932—2007) — писатель, член Союза писателей России.
 См. также 
 Гусаковский